history – polecenie systemu operacyjnego Unix
 History – amerykańska stacja telewizyjna 
 History – album muzyczny zespołu Alphaville
 History – album muzyczny Emmelie de Forest
 History – singel zespołu Exo
 History - singel grupy Blue System